Yanan oder Yan’an steht für:

 Yan’an, eine Stadt in der chinesischen Provinz Shaanxi 
 Yanan (Fuyuan) (鸭南乡), eine Gemeinde im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yan’an (Changyi) (延安街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin
 (2693) Yan’an, einen Asteroiden